Rocky, een film van John G. Avildsen
Rocky (1948), een film van Phil Karlson en William Beaudine
Rocky (Oklahoma), een plaats in de Verenigde Staten
Rocky de Bever, de mascotte van Walibi Holland
Rocky Marciano, een Amerikaans bokser
Rocky (single), een nummer 1-hit van Bonnie St. Claire en Don Mercedes